Museo del Pan puede hacer referencia a:
 Museo del Pan, en Agdam, Azerbaiyán;
 Museo del Pan, en Ilópolis, Rio Grande do Sul, Brasil;
 Museo del Pan, en Mas del Olmo, provincia de Valencia, España;
 Museo del Pan, en Mayorga, provincia de Valladolid, España;
 Museo del Pan, en Seia, Región del Centro, Portugal;
 Museo del Pan, en Tona, provincia de Barcelona, España;
 Museo del Pan, en Torá, provincia de Lérida, España;
 Museo Europeo del Pan, en Ebergötzen, Alemania;
 Museo del Pan y el Arte, en Ulm, Alemania;
 Véase también :Categoría:Museos del pan.